Skal kan avse:

Biologi
 Exoskelett (biologi) – exoskelett är ett yttre skelett
 Skal (blötdjur) –  ett snäckformigt parti bekläd med ett skal hos blötdjur

Övrigt
 Skalprogram – en typ av datorprogram som kompletterar datorns operativsystem 
 Elektronskal – en pedagogisk förenkling för elektronkonfiguration
 Mobilskal - en slags tillbehör som skyddar mobiltelefoner
 Skalkläder - det yttersta lagret av ytterkläder